Myzostoma cysticolum är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1883. Myzostoma cysticolum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 M. c. orientale
 M. c. cystihymenodes

Källor 

Havsborstmaskar
cysticolum